Vlora steht für:

 Vlora, Stadt in Albanien
 Qark Vlora, Qark in Albanien
 Kreis Vlora, ehemaliger Verwaltungskreis in Albanien
 Vlora (Schiff), albanisches Schiff

Vlora ist der Familienname folgender Personen:

 Ekrem Bey Vlora (1885–1964), albanischer Politiker und Autor

Siehe auch:
 Flora (Begriffsklärung)